Łaźniki peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Łaźniki, un village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Łaźniki, un village de la voïvodie de Łódź